Opuštěný může být:

 český název dvou epizod seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine:
 Opuštěný (Star Trek, 1. řada) – v originále „The Forsaken“
 Opuštěný (Star Trek, 3. řada) – v originále „The Abandoned“
 Opuštěný – seriál z produkce Netflixu

Související 
Opuštění – souvisejí rozcestník